Toll House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Toll House (Georgetown, Colorado), NRHP-ID 70000155
 Toll House (Burke, Vermont), NRHP-ID 06000704